Le tournoi Open du Texas 2004 est l'édition féminine 2004 du tournoi de squash Open du Texas qui se déroule du  au  à Houston. 
Le tableau est composé de 16 participantes dont huit têtes de série et quatre joueuses qualifiées.

Rachael Grinham l'emporte en finale face à la  mondiale Cassie Jackman.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open du Texas (squash)

Liens externes 

Compétition de squash à Houston
Sport aux États-Unis en mars 2004
Sport aux États-Unis en avril 2004
Squash en 2004